Alerame Maria Pallavicini ist der Name folgender Personen:

* Alerame Maria Pallavicini (Doge) (1730–1805), Doge von Genua 
 Alerame Maria Pallavicini (Bischof) (1803–1867), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Genua